Le patronyme néerlandais Verhagen indique une provenance (ver:de, contraction de van et der) d'une haie (nl:haag, comme dans Den Haag: La Haye), comparable au français Delahaie ou .

Personnalités
André Verhaeghe (1910-1970), médecin français ;
Bart Verhaeghe (1966-), président du Football Club de Bruges ;
Christian Verhaeghe, dessinateur de bande dessinée belge ;
Désiré Verhaeghe (1874-1927), médecin et homme politique français ;
Dweira Bernson-Verhaeghe (1871-1944), médecin ;
Éric Verhaeghe (1968-), auteur français ;
Étienne Verhaeghe (1882-1959), médecin, père d'André et Michel ;
 Florian Verhaeghe (1997-), joueur français de rugby à XV ;
 Jean-Daniel Verhaeghe (1944-), réalisateur français ;
Marie Tamarelle-Verhaeghe (1962-), femme politique française ;
Michel Verhaeghe (1914-2006), médecin français ;
Thibault Verhaeghe (1992- ), acteur belge ;
Thomas Verhaeghe (1973-) producteur de cinéma français ;

Variantes 
Le particule ver- peut être décliné en van et der ou vander.

Au sud des Pays-Bas et en Belgique, le -a- peut se décliner comme -ae. Le -g peut se décliner comme -gh-.

Le substantif peut être décliné avec ou sans -n final.

Il existe même des variantes où le rh a été remplacé par un rr : .

Voir aussi

Patronyme flamand